

Hydronyme 
 L'Ozerain est une rivière française qui coule dans le département de la Côte-d'Or dans la région Bourgogne-Franche-Comté en pays d'Auxois et un affluent de la rivière la Brenne.

Toponyme 
 Flavigny-sur-Ozerain est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.